Il doppio del Canberra Women's Classic 2003 è stato un torneo di теніс facente parte del WTA Tour 2003.

Татьяна Гарбін і Емілі Луа hanno battuto in фінал Дая Беданова і Дінара Сафіна 6-3, 3-6, 6-4

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Магі Серна (1-ше коло)
 Татьяна Гарбін /  Емілі Луа (чемпіонки)

 Євгенія Куликовська /  Тетяна Пучек (півфінал)
 Кетрін Берклей /  Мартіна Мюллер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Canberra International